Râul Trestia se poate referi la:

 Trestia - afluent al râului Bogata
 Trestia - afluent al râului Valea Lupului
 Trestia - afluent al râului Periac